Sint-Martinusbrug, Martinusbrug, Maartensbrug enz. kan verwijzen naar:

Maartensbrug, brug over de Oudegracht in de Nederlandse plaats Utrecht
Sint-Martinusbrug (Deinze), brug over de Leie in de Belgische plaats Deinze
Sint-Martinusbrug (Gent), brug in de Belgische plaats Gent
Sint Martinusbrug (Utrecht), brug over de Stadsbuitengracht in de Nederlandse plaats Utrecht